theSkyNet POGS () —  проект добровольных распределенных вычислений на платформе BOINC, запущенный в сентябре 2012 года. Научной целью проекта является построение мультиспектрального атласа по результатам инструментов GALEX, Pan-STARRS 1 и WISE от ближнего инфракрасного излучения до ультрафиолета. В результате расчетов также планируется определить такие параметры как темп звездообразования (), звездную массу галактик, распределение пыли и её массу в рассматриваемой галактике с использованием  для всех пикселей обрабатываемых изображений. Проект поддерживается Международным центром радиоастрономических исследований (), Австралия. По состоянию на 14 февраля 2014 года в проекте приняли участие 7 937 пользователей (более 18 000 компьютеров) из 80 стран, обеспечивая производительность порядка 43 терафлопс. Участвовать в проекте может любой желающий, обладающий компьютером с выходом в Интернет, установив на него программу BOINC Manager.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта
 Видео с описанием проекта 
 Vinsen K., Thilker D. A BOINC based, citizen-science project for pixel Spectral Energy Distribution fitting of resolved galaxies in multi-wavelength surveys //  
 Исходный код проекта

Обсуждение проекта в форумах:
 forum.boinc.ru
 distributed.org.ua

См. также 
 BOINC
 Добровольные вычисления

Астрономические распределённые вычисления